Вёр () — в скандинавской мифологии одна из асинь, порою называемая богиней знаний.

Этимология 
Vǫr может переводиться как «сведущая» или «осторожная» («бдительная», «внимательная»). Сходные переводы встречаются и в других европейских языках (, )

Вёр в Эдде 
О Вёр повествует Высокий в «Младшей Эдде» («Видение Гюльви», часть 35), когда рассказывает о богинях: «Десятая, Вёр, умна и любопытна, ничего от неё не скроешь. Отсюда поговорка, что, мол, женщина «сведала» о том, что ей стало известно».
В «Списке имён», завершающем его книгу, Снорри Стурлусон, перечисляя всех богинь, среди прочих ещё раз упоминает Вёр.

Интерпретации и мнения 
Поскольку Вёр не имеет в скандинавской мифологии собственного сюжета и именуется порою «малой богиней» (), есть попытки определить её в служанки верховной богине Фригг, и даже объявить одним из аспектов сущности Фригг, помогающим людям разгадывать обман.

Из-за сходного написания Вёр долгое время отождествлялась с другой асиней — Вар (), чему также послужила различная транскрипция её имени () в дошедших до нас рукописях. К примеру, в переводе Эдды известного немецкого исследователя средневековья Хуго Геринга () Вёр не упоминается вовсе, а её атрибуты продолжают описание Вар. Однако, имя Вёр было известно с языческих времён и, вероятно, уже тогда имело мифологическое значение.

Вполне возможно, что одна из валькирий, упоминаемая в Эдде — Гейравёр () — как-то связана с богиней Вёр. По другой точке зрения слово «Вёр» могло служить эпитетом для богини Фрейи как воительницы и валькирии.

Выражение «Вёр достатка», встречающееся в «Саге о Битве на Пустоши», является одним из кеннингов женщины (в данном случае жены Торбьёрна).

Примечания 

Асы
Богини знаний